Maxey ist der Familienname folgender Personen:

 Glen Maxey (* 1952), US-amerikanischer Politiker
 Marcus Maxey (* 1983), US-amerikanischer Footballspieler
 Marlon Maxey (* 1969), US-amerikanischer Basketballspieler
 Peter Maxey (1930–2014), britischer Diplomat
 Samuel B. Maxey (1825–1895), US-amerikanischer Politiker und Offizier der Konföderiertenarmee
 Thomas Sheldon Maxey (1846–1921), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Tyrese Maxey (* 2000), US-amerikanischer Basketballspieler

Orte in England:
 Maxey (Cambridgeshire), England

in Frankreich:
 Maxey-sur-Meuse
 Maxey-sur-Vaise

in den Vereinigten Staaten:
 Maxey (Missouri)
 Maxey (Tennessee)
 Maxey (Texas)